Alexandri est le génitif du prénom latin Alexander. En biologie il est employé pour désigner de nombreuses espèces animales et végétales, en l'honneur du naturaliste britannique James Edward Alexander :
 Abarema alexandri, un arbre de la famille des Fabacées ;
 , un arbrisseau de la famille des Fabacées ;
 , un coléoptère de la famille des Cérambycidés ;
 Andropadus alexandri (Bulbul curvirostre), un passereau (famille des Pycnonotidés) ;
 Apus alexandri (Martinet du Cap-Vert), un oiseau de la famille des Apodidés ;
 Archilochus alexandri (Colibri à gorge noire), un oiseau-mouche (famille des Trochilidés) ;
 Blanus alexandri, un amphisbène (famille des Blanidés) ;
 , un coléoptère de la famille des Carabidés ;
 , un coléoptère de la famille des Buprestidés ;
 Catophractes alexandri, une plante dicotylédone de la famille des Bignoniacées ;
  est un mammifère fossile de la super-famille des  ;
 , un escargot de mer de la famille des Cerithiidés ;
 , un palmier (famille des Arécacées) ;
 Crossarchus alexandri (Mangouste d'Alexandre), un carnivore féliforme de la famille des Herpestidés ;
 , un arbre de la famille des Fabacées ;
 , un fulgore fossile de la famille des Tropiduchidés ;
 , un escargot terrestre de la famille des  ;
 , une plante dicotylédone de la famille des Acanthacées ;
 , un escargot d'eau douce de la famille des Ampullariidés ;
 , un poisson-chat de la famille des Pseudopimélodidés ;
 , une renonculale de la famille des Berbéridacées ;
 , un écureuil (famille des Sciuridés) ;
 , un papillon de la famille des Ptérophoridés ;
 Psittacula alexandri (Perruche à moustaches), un oiseau de la famille des Psittacidés ;
 , une plante à fleurs de la famille des Caryophyllacées ;
 , une plante dicotylédone de la famille des Sterculiacées ;
 Temnopleurus alexandri (ou Salmacis alexandri, ou Salmacis virgulata alexandri), un oursin de la famille des Temnopleuridés ;
 Zaitunia alexandri, une araignée aranéomorphe de la famille des Filistatidées.